Deštná, città del distretto di Jindřichův Hradec
Deštná, comune del distretto di Blansko